AS Douanes Dakar - een Senegalese voetbalclub
AS Douanes Lomé - een Togolese voetbalclub